Die Virginia Slims of Houston 1983 waren ein Tennisturnier der Damen in Houston. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1983 und fand vom 10. bis 17. Januar 1983 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1983
Tennisturnier in Houston